Jesús Carballo García puede referirse a:

 Jesús Carballo García (1874-1961), arqueólogo español.
 Jesús Fillo Carballo García (1944-), exgimnasta y exentrenador español de gimnasia artística.